Le hanifi est un alphabet créé dans les années 1980 par Maulana Hanif pour l’écriture du rohingya. Il est basé sur l’écriture arabe, écrit de droite à gauche, avec des apports d’autres écritures.

Caractères

Alphabet et prononciation

Consonnes

Voyelles

Représentation informatique 
La plage de caractères Unicode prévue pour le hanifi s'étend de U+10D00 à U+10D39.

 Voir aussi : Table des caractères Unicode/U10D00

Le code ISO 15924 du hanifi est Rohg.

Références

Liens externes 
  Omniglot page on Hanifi, with more links
  Noto Sans Hanifi Rohingya
  Un clavier hanifi

Alphabet